Toto je seznam měst v Papui Nové Guineji.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 700 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 22. září 1980, 11. července 1990 a 9. července 2000, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a správní jednotky (provincie), do nichž města náleží. Port Moresby představuje samostatný distrikt a nepatří do žádné provincie. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznam seznamů měst
 Seznam měst v Austrálii
 Seznam měst v Indonésii
 Seznam měst ve Federativních státech Mikronésie
 Seznam měst na Šalomounových ostrovech

Externí odkazy 
 
 National Statistics Office
 World Gazetteer - statistické údaje o městech v Papui Nové Guineji
 City Population - statistické údaje o městech v Papui Nové Guineji

 
Papua Nová Guinea